Lycurgue (en grec ancien  / ) ou Lycurgus est un nom grec qui signifie : celui qui tient les loups à l’écart.

Personnalités de la Grèce antique 
 Lycurgue, législateur de Sparte, auteur de la Grande Rhêtra ().
 , homme politique athénien du , chef des Pédiens.
 Lycurgue, orateur et homme politique athénien ().
 Lycurgue, avant-dernier roi de Sparte.

Mythologie grecque 
 Lycurgue, roi d'Arcadie, fils de Borée.
 Lycurgue, roi de Thrace qui attaque Dionysos.
 Lycurgue, roi de Némée.
 Lycurgue, roi d'Arcadie, fils d'Aléos, père d' Ancée, Épochos, Amphidamas et Iasos.

Arts 
 Coupe de Lycurgue, une coupe en rubis doré.

Toponyme 
 Lycurgus, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Allamakee en Iowa, aux États-Unis.